Divo steht für:
 Bugatti Divo, französischer Supersportwagen
 Divo (Elfenbeinküste), eine Stadt in der Elfenbeinküste
 Département de Divo, eine Region in der Elfenbeinküste
 Il Divo, Band, die Musikgenres wie Oper und klassische Musik mit Pop verbindet
 Il Divo (Film), italienisch-französische Filmbiografie über Giulio Andreotti

Divo ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Divo (1895–1966), französischer Automobilrennfahrer

DIVO ist die Abkürzung für:
 Deutsches Institut für Volksumfragen
 Digitale Vermittlungsstelle Ortsnetz

DIVO